Llorenç Fluxà Figuerola (1906 - 1993), empresari mallorquí.
 Llorenç Fluxà Rosselló (1949), empresari mallorquí, fill de l'anterior.